Mazorra puede referirse a:

 Mazorra, nombre común de la Arrhenatherum elatius, especie de planta medicinal perteneciente a la familia de las poáceas;
 Mazorra, parroquia del municipio asturiano de Gozón;
 Mazorra, nombre que recibe el Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba, por el nombre de la finca en que está construido;
 Puerto de la Mazorra, paso de montaña en el norte de la provincia de Burgos: punto kilométrico 56 de la .